Bosznia-Hercegovina
Lipnik falu Gacko községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Lipnik falu Ilijaš községben, Szarajevó kantonban

 Bulgária
Lipnik falu Razgrad községben, Razgrad megyében

 Csehország
Lipník falu a Mladá Boleslav-i járásban, a Közép-Csehországi kerületben
Lipník falu a Třebíči járásban, a Vísočina kerületben
Lipník nad Bečvou város a Přerovi járásban, az Olomouci kerületben

 Horvátország
Lipnik falu Ribnik községben, Károlyváros megyében

 Lengyelország
Lipnik falu a Bielsko-Białai járásban, a Bielsko-Białai vajdaságban
Lipnik falu a Grajewoi járásban, a Podlasiei vajdaságban
Lipnik falu a Szczuczyni járásban, a Podlasiei vajdaságban
Lipnik falu a Łomżai járásban, a Podlasiei vajdaságban
Lipnik falu a Pajęcznoi járásban, a Łódźi vajdaságban
Lipnik falu a Myślenicei járásban, a Kis-Lengyelország vajdaságban
Lipnik falu a Przeworski járásban, a Kárpátaljai vajdaságban
Lipnik falu az Opatówi járásban, a Szentkereszti vajdaságban
Lipnik falu a Pińczówi járásban, a Szentkereszti vajdaságban
Lipnik falu a Staszówi járásban, a Szentkereszti vajdaságban
Lipnik falu a Częstochowai járásban, a Sziléziai vajdaságban
Lipnik falu a Słupski járásban, a Pomerániai vajdaságban
Lipnik falu a Piszi járásban, a Varmia-mazúriai vajdaságban
Lipnik falu a Stargardi járásban, a Nyugat-pomerániai vajdaságban

 Szlovákia
Lipník Hársas község szlovák neve a Privigyei járásban
Malý Lipník Kishárs, (korábban Kis-Lipnik) község szlovák neve az Ólublói járásban
Veľký Lipník Nagyhársas, (korábban Nagy-Lipnik) község szlovák neve az Ólublói járásban
Lipnikpuszta (szlovákul: Lipníky) község az Eperjesi járásban

 Szlovénia
Lipnik falu Trebnje községben, Délkelet-Szlovénia régióban